Leynaud ist der Familienname folgender Personen:

 Amandine Leynaud (* 1986), französische Handballspielerin
 Auguste-Fernand Leynaud (1865–1953), katholischer Geistlicher 
 René Leynaud (1910–1944), französischer Journalist und Dichter